Miejscowości w USA:
 Houghton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Lee
 Houghton – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Houghton
 Houghton – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
Gminy w USA:
 Houghton (ang. Houghton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Keweenaw
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Houghton (ang. Houghton County) – w stanie Michigan
W Wielkiej Brytanii:
 Houghton – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Houghton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Houghton – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Houghton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Houghton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Houghton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Houghton – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Houghton Bank – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia) 
 Houghton Conquest – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia) 
 Houghton Green – miejscowość w Warrington, w hrabstwie Cheshire (Anglia) 
 Houghton Green – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia) 
 Houghton on the Hill – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia) 
 Houghton Regis – miasto w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Houghton Saint Giles – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia) 
 Houghton-le-Side – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia) 
 Houghton-le-Spring – miasto w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)